Dora Nelson peut désigner :
 Dora Nelson, pièce de Louis Verneuil ;
 Dora Nelson, film français de René Guissart sorti en 1935, adaptation de la pièce ;
 Dora Nelson, film italien de Mario Soldati sorti en 1939, remake du précédent.